EFT: Emotional Freedom Techniques, magyarul Érzelmi Felszabadítás Technikája, egy alternatív gyógymód és személyiségfejlesztő módszer
 EFT–1: Exploration Flight Test 1, az amerikai Orion űrhajó első, személyzet nélküli tesztrepülése 2014 decemberében